LAMP eller Lamp kan syfta på:

 LAMP – en webb-plattform baserad helt på fri programvara
 Big Lamp Brewers – ett bryggeri i Newcastle upon Tyne, Storbritannien
 Cold Cathode Fluorescent Lamp – en teknik som alstrar ljus med hjälp av en kallkatod och ett glasrör

Se även
 Lamp Island